Horvátország
 Antalfalu (), falu és község Eszék-Baranya megyében

 Magyarország
Antalfalu, Somogyhárságy településrésze Baranya megyében, a Szigetvári járásban

 Szerbia
Antalfalva (), falu és község a Dél-Bánsági körzetben